До складу Теофіпольського району Хмельницької області входять 2 селища міського типу (Базалія і Теофіполь) і 53 села. Нижче наведений список усіх сіл району. У таблиці зазначені сільська рада, до якої належить село, кількість дворів, кількість мешканців у селі і рік заснування.

Примітки

Див. також 
 Теофіпольський район
 Адміністративний устрій Теофіпольського району
 Базалія
 Теофіполь

Теофіпольський район
Списки сіл